Кокосова острва је топоним који може да се односи на:

 Кокосова острва или Килинг острва — спољна територија Аустралије;
 Кокосова острва (Мјанмар) или Коко острва — острва региона Рангун под суверенитетом Мјанмара.

Види још 
 Кокосово острво (вишезначна одредница)